Giorgi Czanturia (1959–1994) – gruziński polityk
 Giorgi Czanturia (ur. 1993) – gruziński piłkarz